

Musica 
Welcome to the Club – album di Nat King Cole del 1959
Welcome to the Club – album di Long John Baldry del 1977
Welcome to the Club – album di Ian Hunter del 1980
Welcome to the Club – album di Kick Axe del 1985

Film 
Welcome to the Club – cortometraggio de I Simpson del 2022